Mervana Jugić-Salkić e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma la Jugić-Salkić si è ritirata dal tennis professionistico all'inizio del 2014. Voráčová ha fatto coppia con Julija Bejhel'zymer ma ha perso in semifinale.

Il doppio del torneo di tennis Empire Slovak Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stephanie Vogt e Zheng Saisai che hanno battuto in finale Margarita Gasparjan e Evgenija Rodina 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Julija Bejhel'zymer /  Renata Voráčová (semifinali)
  Stephanie Vogt /  Zheng Saisai (Campionesse)

  Raluca Olaru /  Olivia Rogowska (primo turno) 
  Vesna Dolonc /  Aleksandra Krunić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Empire Slovak Open 2014